Села:
 Бражники — Харківська область, Нововодолазький район

 Бражники — місцевість Харкова, колишнє село Харківського району

Див. також 
 Бражникові